Шипа́йло — українське прізвище.

 Шипайло Остап Ігорович
 Шипайло Роман Титович

Українські прізвища